Плоскіна Віктор Михайлович — український диригент
 Плоскіна Володимир Іванович — радянський футболіст